Geografie:
 Tula (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Sassari
 Tula (Hidalgo), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Hidalgo
 Tula (Mississippi), een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
 Tula (Tamaulipas), een plaats in de Mexicaanse staat Tamaulipas
 Tula (rivier), een rivier die afvloeit in de Golf van Mexico
 Toela, een plaats in Rusland
 Tollan of Tula, de oude hoofdstad van de Tolteken

Overige:
 Tula (slavenleider), leider van slavenopstand op Curaçao
 Tula (film), film over bovenstaande slavenleider
 TMZ, historisch motorfietsmerk dat scooters maakte genaamd Tula
 Caroline Cossey (beroepsnaam: Tula), een transseksuele actrice en model